Ez a lista a svéd labdarúgó-bajnokság első osztályának összesített tabelláját mutatja.

A lista

Források

Labdarúgással kapcsolatos listák
Svéd labdarúgás

en:Allsvenskan#All-time Allsvenskan table